Північний союз або Північний альянс

 Північний союз — союз укладений 1699 року між Московським царством, Річчю Посполитою, Данією та Саксонією проти Швеції (Велика Північна війна).
 Північний союз — воєнний союз північнояпонських ханів в часи війни Босін 1868–1869 років.
 Північний союз — політична ісламістська організація в Афганістані, створена 1996 року.
 Північний союз — громадська расистська організація в Канаді, створена 1997 року.